Luis Alberto Romero puede referirse a:
 Luis Alberto Romero (historiador) historiador argentino.
 Luis Alberto Romero (futbolista) futbolista uruguayo.
 Luis Alberto Romero Alconchel futbolista español.